Polskie statki:
 SS Kraków (1919)
 SS Kraków (1925)